L’Hôpital ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 L’Hôpital (deutsch Spittel) im Département Moselle
 L’Hôpital-d’Orion im Département Pyrénées-Atlantiques
 L’Hôpital-du-Grosbois im Département Doubs
 L’Hôpital-le-Grand im Département Loire
 L’Hôpital-le-Mercier im Département Saône-et-Loire
 L’Hôpital-Saint-Blaise im Département Pyrénées-Atlantiques
 L’Hôpital-Saint-Lieffroy im Département Doubs
 L’Hôpital-sous-Rochefort im Département Loire

l’Hôpital bzw. L’Hospital ist der Familienname folgender Personen:
 François de L’Hospital (1583–1660), französischer Adliger und Offizier, Marschall von Frankreich
 Michel de L’Hospital († 1573), französischer Staatsmann, Jurist und humanistischer Schriftsteller
 Guillaume François Antoine, Marquis de L’Hospital (1661–1704), französischer Mathematiker
 Ludwig von l’Hospital (1669–1755), königlich preußischer General
 Nicolas de L’Hospital (Maréchal de Vitry; 1581–1644), Militär und Aristokrat

Siehe auch:
 Regel von de L’Hospital
 Lhôpital
 Les Hôpitaux
 L’Hospitalet (Begriffsklärung)